Groen beleggen is een vorm van beleggen waarbij de groene belegger (of spaarder) zijn geld in een 'groenfonds' stopt. Het groen beleggen komt voort uit de fiscale groen beleggen regeling. Een groenfonds wordt gebruikt om milieuprojecten te financieren. Het rendement op groenfondsen is beperkt. Dat lagere rendement wordt echter deels gecompenseerd door een belastingvoordeel, zie groene belegging. Beleggen in een groenfonds betekent dus dat u goedkoop geld uitleent aan banken. Hierdoor kunnen de 'groenbanken' weer goedkope leningen verstrekken aan bijvoorbeeld een duurzaam gebouwde woning, een windmolenpark of een biologisch landbouwbedrijf. Dit heet groene financiering.

Groen beleggen is een vorm van duurzaam beleggen. Voor beleggen in houtplantages (bijvoorbeeld in teak) wordt soms ook de term groen beleggen misbruikt. Dit is echter een totaal andere vorm van beleggen.

Anno 2010 wordt onder groen beleggen ook verstaan het zelf beleggen in bedrijven die een groen karakter hebben. Veelal zijn dit hightechbedrijven en deze manier van beleggen heeft niets te maken met de fiscale groenbeleggenregeling.

Zie ook 

 Groene belegging

 Duurzaam bankieren
 Duurzaam beleggen
 Duurzame energie
 Eerlijke Geldwijzer
 ESG-criteria
 Greenwashing

 Klimaatopwarming
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Triodos Bank
 ASN Bank

Beleggen
Duurzaamheid
Milieu